Mutua Madrid Open 2019 — ежегодный женский профессиональный теннисный турнир, проводимый в Мадриде (Испания) на открытых грунтовых кортах. Турнир относится к серии Премьер-турниры WTA с призовым фондом около 6 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 64 участницы в одиночном разряде и 28 пар. В текущем году турнир проходил с 6 по 12 мая 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 29 апреля 2019 года.
Теннисисты, получившие "Уайлд-кард":
  Алёна Большова-Задойнов /  Аранча Парра Сантонха
  Андрея Миту /  Александра Панова
  Елена Остапенко /  Вера Звонарёва

Ход соревнований

Финал

Финал

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

Mutua Madrid Open 2019